Junkers poate fi:
 Hugo Junkers (1859, Rheydt  1935, Gauting), designer și antreprenor german (de)
 Junkers, companie constructoare de aeronave fondată de Hugo Junkers.

 Junkers Ju 87, fost avion de luptă german din timpul celui de-al doilea război mondial
 Junkers, marcă de centrale termice deținută de compania Robert Bosch GmbH

Vezi și 
 Junker (dezambiguizare)

Nume de familie germane